АТП куп 2020. је било прво издање АТП купа, међународног мушког тениског турнира на отвореном на тврдој подлози који се одржава од стране Асоцијације тениских професионалаца (АТП). Турнир се одиграо у три аустралијска града: Брисбејну, Перту и Сиднеју. У финалу, које се одиграло 12. јануара, победила је тениска репрезентација Србије против Шпаније, резултатом 2 : 1.

Систем бодовања 

 Максимално 750 бодова за непораженог појединачног играча, 250 бодова за дублове.

Репрезентације 

 Квалификован септембра 2019.

 Квалификован новембра 2019.

Замене

Тениски терени и градови

Групна фаза

Преглед 
Г = Група, О = Однос победа и пораза , М = Мечеви, С = Сетови

Група А

Француска и Чиле

Србија и Јужна Африка

Јужна Африка и Чиле

Србија и Француска

Србија и Чиле

Француска и Јужна Африка

Група Б

Јапан и Уругвај

Шпанија и Грузија

Јапан и Грузија

Шпанија и Уругвај

Шпанија и Јапан

Грузија и Уругвај

Група Ц

Белгија и Молдавија

Велика Британија и Бугарска

Бугарска и Молдавија

Белгија и Велика Британија

Велика Британија и Молдавија

Белгија и Бугарска

Група Д

Сједињене Државе и Норвешка

Русија и Италија

Италија и Норвешка

Русија и Сједињене Државе

Русија и Норвешка

Италија и Сједињене Државе

Група Е

Аргентина и Пољска

Аустрија и Хрватска

Хрватска и Пољска

Аустрија и Аргентина

Аустрија и Пољска

Хрватска и Аргентина

Група Ф

Грчка и Канада

Немачка и Аустралија

Канада и Аустралија

Немачка и Грчка

Немачка и Канада

Грчка и Аустралија

Поредак најбоље другопласираних репрезентација

Нокаут фаза 

Нокаут фаза се одржавала у Кен Роузвел арени у Сиднеју.

Четвртфинала

Велика Британија и Аустралија

Аргентина и Русија

Србија и Канада

Белгија и Шпанија

Полуфинала

Србија и Русија

Аустралија и Шпанија

Финале

Србија и Шпанија

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт
 Жреб

Тенис 2020.
АТП куп
Тенис у Аустралији